Karelski () ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Wiktorowitsch Karelski (1936–1993), russischer Literaturwissenschaftler, Germanist, Übersetzer, Doktor der Philologie und Professor
 Nikolai Jewgenjewitsch Karelski, besser bekannt unter seinem Pseudonym Nikolai Jewgenjewitsch Wirta (1906–1976), russischer bzw. sowjetischer Schriftsteller und Dramaturg

Karelski ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Eine Siedlung im Louchski rajon der russischen Republik Karelien, siehe Karelski (Louchski rajon)

Siehe auch:
 Karelskaja, weibliche Form
 Karelskoje, sächliche Form